Лезина — топоним и фамилия.

Топоним 
 Лезина — коммуна в Италии.
 Лезина — озеро в Италии.

Фамилия 
 Лезина, Елена Георгиевна, в замужестве Елена Георгиевна Чаун (род. 1962) — советская ватерполистка, российский тренер по плаванию.